Il singolare maschile  del torneo di tennis Ordina Open 2007, facente parte dell'ATP Tour, ha avuto come vincitore Ivan Ljubičić che ha battuto in finale Peter Wessels 7-6(5), 4-6, 7-6(4).

Teste di serie

  Tommy Robredo (quarti)
  Ivan Ljubičić (campione)
  Guillermo Cañas (secondo turno)
 N/A

 Juan Carlos Ferrero (primo turno) 
 Juan Ignacio Chela (primo turno) 
 Philipp Kohlschreiber (primo turno) 
 Marc Gicquel (primo turno)

Qualificazioni

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Ordina Open 2007
ATP Tour 2007